Łukowa (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Łukowa (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Biłgorajski
 Łukowa (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Kielecki
 Łukowa (powiat Leżajski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Leżajski
 Łukowa (powiat Tarnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Tarnowski
 Łukowa (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen